Такач Карой () — венгерский стрелок, чемпион Олимпийских Игр 1948, 1952 г.г..

Чемпион в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета по силуэтам на 25 м. Стал одним из героев Олимпийских игр 1948 и 1952 годов. 

Историю этого человека приводят как образец подлинного мужества и воли к победе. В 1938 году при трагических обстоятельствах потерял правую руку. Однако за восемь месяцев научился стрелять левой рукой и уже в 1939 году он завоевал звание чемпиона мира. В 1948 году на Олимпиаде в Лондоне Такач победил в соревнованиях по стрельбе из пистолета, превзойдя мировой рекорд. Через четыре года на Олимпийских играх в Хельсинки Карой Такач успешно защитил свой титул и стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в соревнованиях по стрельбе из скорострельного пистолета.

Такач также принимал участие в Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, где занял восьмое место.

Примечания

Ссылки 
 

Стрелки Венгрии
Стрелки на летних Олимпийских играх 1948 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1952 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года